Jméno a příjmení Michael Collins nese více osob:

 Michael Collins (politik) (1890–1922) – irský politik, čelný představitel a jeden ze zakladatelů IRA
 Michael Collins (astronaut) (1930–2021) – americký astronaut z letů do vesmíru v programu Gemini a Apollo
 Michael Collins (spisovatel) (* 1964) – irský prozaik, držitel literární ceny Man Bookerovy ceny

jiný význam
 Michael Collins (film) – film z roku 1996 o životě irského politika Michaela Collinse

Externí odkazy